Висконсин () — штат в США. Также может означать:

Топонимы 

 Висконсин — река в США.
 Висконсин — последняя ледниковая эпоха в Северной Америке, хронологический аналог среднерусскому валдаю, западно-сибирскому сартану и альпийскому концу позднего плейстоцена (поздний вюрм) с максимумом оледенения 18 — 26 тыс. лет назад.
 Висконсин — тауншип в округе Джексон, Миннесота, США.
 Висконсин Деллс — город, расположенный на юге центральной части штата Висконсин, США.

Военное дело 

 USS Wisconsin (BB-64)  — линкор ВМС США типа «Айова», спущен на воду в 1943 г.
 USS Wisconsin (BB-9)  — океанский броненосец ВМФ США типа «Иллинойс», спущен на воду в 1898 г.

Прочее 

  — программа социально-экономического развития, последовательно проводимая правительством Израиля с 2004 года.
 Висконсин Бэджерс — студенческая баскетбольная команда, представляющая Висконсинский университет в Мадисоне.